A Royal Romance – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
A Royal Romance – cortometraggio del 1913 diretto da Ashley Miller
A Royal Romance – film del 1917 diretto da James Vincent
A Royal Romance – film del 1930 diretto da Erle C. Kenton